

Astronomia 
 Cratere Sandi – cratere sulla superficie di Venere

Geografia 
 India
 Sandi – municipal board nel distretto di Hardoi, Uttar Pradesh

Persone 
 Federico Sandi – pilota motociclistico italiano

Altro 
 Famiglia Sandi – famiglia patrizia veneziana, Casa fatta per soldo